Grace VanderWaal – cantante statunitense
 Mona Vanderwaal – personaggio di Pretty Little Liars